Фран () — коммуна во Франции, департамент Ду
 Фран () — коммуна во Франции, департамент Эн
 Фран — героиня серии игр Final Fantasy